Каркошка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Каркошка, Алоизий (1929—2001) — польский коммунистический политик.
 Каркошка, Эльжбета — польская актриса театра, кино и телевидения.